Velika nagrada Velike Britanije je bila peta dirka Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 10. julija 1965.

Brian Gubby, John Rhodes in Alan Rollinson so odpeljali edino dirko v svoji karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 80
| 2:05:25,4
| 1
| 9
|-
! 2
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 80
| + 3,2 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 1
|  John Surtees
| Ferrari
| 80
| + 27,6 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 6
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 80
| + 39,6 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 80
| + 1:14,6
| 4
| 2
|-
! 6
| 7
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 79
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 15
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 79
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 8
| 17
|  Frank Gardner
| Brabham-BRM
| 78
| +2 kroga
| 13
| 
|-
! 9
| 16
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 78
| +2 kroga
| 18
| 
|-
! 10
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 77
| +3 krogi
| 11
| 
|-
! 11
| 24
|  Ian Raby
| Brabham-BRM
| 73
| +7 krogov
| 20
| 
|-
! 12
| 12
|  Masten Gregory
| BRM
| 70
| +10 krogov
| 19
| 
|-
! 13
| 22
|  Richard Attwood
| Lotus-BRM
| 63
| +17 krogov
| 16
| 
|-
! 14
| 10
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 62
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 23
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
| 41
| Motor
| 15
| 
|-
! Ods
| 20
|  John Rhodes
| Cooper-Climax
| 38
| Vžig
| 21
| 
|-
! Ods
| 18
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 33
| Menjalnik
| 17
| 
|-
! Ods
| 14
|  Denny Hulme
| Brabham-Climax
| 29
| Alternator
| 10
| 
|-
! Ods
| 11
|  Richie Ginther
| Honda
| 26
| Motor
| 3
| 
|-
! Ods
| 2
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 2
| Motor
| 9
| 
|-
! DNS
| 8
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 0
| 
| 8
| 
|-
! DNQ
| 25
|  Alan Rollinson
| Cooper-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 26
|  Brian Gubby
| Lotus-Climax
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1965
1965